Francesco Guicciardini
 Galeazzo Guicciardini